Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 93-as jelzésű villamosok:

Magyarország 

 93-as villamos (Budapest)megszűnt

Belgium 

 93-as villamos (Brüsszel)megszűnt

Csehország 

 93-as villamos (Prága)